Diamonds and Pearls kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Diamonds and Pearls (album), een studioalbum van Prince
Diamonds and Pearls (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk